VTL steht als Abkürzung für:

 Velocity Template Language, dabei leiten Doppelkreuze („#“) die zu füllenden Platzhalter ein, doppelte Doppelkreuze („##“) beginnen Kommentare und Dollarzeichen („$“) dienen als Markierung von Referenzen, siehe Apache Velocity#Velocity Template Language 
 Vernetzte Transport Logistik, eine führende Stückgutkooperation und Anbieter europaweiter Logistiklösungen, Sitz in Fulda, siehe Transportnetzstruktur#Nabe-Speiche-Systeme
 Virtual-Tape-Library, ein Speicher auf Basis eines Disk Arrays, der nach außen hin eine Tape-Library emuliert

VTL